Шатоне може да се односи на:

 Шатоне (Изер) (фр. -{Châtonnay}-), насеље у Француској у департману Изер са 1.424 становника.
 Шатоне (Јура) (фр. -{Chatonnay}-), насеље у Француској у департману Јура, са 47 становника.